Городское поселение Северный — муниципальное образование в России:
 Городское поселение Северный (Белгородская область) — в Белгородском районе;
 Городское поселение Северный (Московская область) — в Талдомском районе.